Система классификации Королевского Флота — система классификации боевых кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании применявшаяся в XVII—XIX вв. Первоначально классифицировала корабли по числу команды, затем по числу пушек. Возникнув в Великобритании, она затем была перенята, с некоторыми изменениями, другими странами.

Происхождение 
Потребность в классификации возникла с ростом централизованного, королевского флота. Большее число кораблей под единым управлением означало усложнение системы постройки, вооружений, снабжения, экипировки, и комплектации команд. Естественной реакцией флотской административной системы было подразделение кораблей по единому принципу.

Первые задокументированные попытки в этом направлении отмечены в середине XVI века, в царствие Генриха VIII. «Мари Роз» (), «Анри Грас-а-Дье» () и «Грас Дье» () были выделены в группу «больших кораблей» (), исключительно на основании размера. К концу XVI века такое разделение распространилось на весь королевский флот: «большие корабли», и все остальные.

Формальная система, однако, возникла только в начале XVII века. Первые известные списки кораблей по категориям относятся к 1604 году. Корабли подразделялись на королевские (), большие (), средние () и малые (). В них критерием служила численность команд. Ей придавали основное значение, так как она определяла большинство требований к обеспечению. Она же служила мерой боеспособности, так как артиллерия ещё только завоевывала позиции главного оружия. Основным видом боя оставался абордаж, где численность часто была решающей. Примерно с 1610-х годов категориям стали давать номера: 
 Royal Ships — первый ранг (), самые большие корабли из предыдущей группы «больших кораблей» (), с 42–55 орудиями на тот момент и командой не менее 400 человек.
 Great Ships — второй ранг (), остальные корабли из предыдущей группы «больших кораблей», с 38–40 орудиями в то время.
 Middling ships — третий ранг (), корабли, несущие 30-32 орудия на тот момент.
 Small ships — четвертый ранг (), корабли, несущие менее 30 орудий на тот момент.
Со временем к четырём имеющимся рангам прибавились пятый и шестой. В этом процессе количество орудий в ранге увеличивалось, и постепенно дошло до максимума в 120 орудий в первом ранге к началу 19 века.

Ранг и рейтинг 
В 1677 г секретарь Адмиралтейства Сэмюэл Пипс, предложил систему, которая, с некоторыми дополнениями, продержалась в Британском флоте до 1817 г. По ней, место корабля в классификации — рейтинг () — определялось числом пушек. Численность команды зависела в основном от числа артиллерийских расчетов.

При этом учитывались только гладкоствольные, длинноствольные пушки, и только установленные на каретки (разновидность лафета). Мортиры, единороги, фальконеты, позднее карронады и другие разновидности относились к дополнительным орудиям и не влияли на рейтинг. Исключения делались для кораблей, вообще не имеющих длинноствольных пушек.

Таким образом, реальное число стволов обычно не совпадало с номинальным. И бывали парадоксальные ситуации, когда командир 32-пушечного фрегата жаловался, что имеет «только 32 пушки».

Несколько рейтингов составляли ранг. Регламентировались также калибры (в фунтах, по весу ядра), и классы кораблей, содержащие несколько рангов. Ранг, однако, тоже стал обозначаться термином rate, что указывает на стремление к единой классификации. Ниже определённого числа пушек ранг не присваивался (unrated).

Система рангов к началу Наполеоновских войн

Развитие и отмена использования 
По сути, система существовала столько же, сколько классическая гладкоствольная пушка была основным оружием на море. Система подвергалась изменениям в 1714, 1721, 1760, 1782, 1801 и 1817 гг. За исключением последнего, пересмотры были в основном в сторону увеличения числа пушек в рейтингах и рангах. Так, корабли 1 ранга в середине XVIII в были 98÷100 пушечные, к 1801 г 100÷120 пушечные.

В 1817 году, под влиянием новых образцов орудий, система рейтингов была радикально пересмотрена, хотя и сохранила название. В частности, карронады стали включаться в номинальное число пушек. Кроме того, основные признаки классов кораблей изменились. Однако и в новом виде она уже не имела того универсального применения, что имела раньше. Слишком большое разнообразие вооружений и самих типов кораблей привело к тому, что число пушек, несмотря на ревизии, уже не могло служить единым критерием потребностей снабжения и боевой мощи кораблей.

В середине XIX в. система возвратилась к рейтингам по численности команд. Это означало фактическое признание, что оценка боевой мощи требует отдельного подхода, и что рейтинг потерял прежнее значение.

См. также 
 Ранг в парусном военно-морском флоте
 Уложение 1719 года

Примечания

Ссылки 

 

Типы военных кораблей